peut faire référence à :
 , chanson de Björk extraite de l'album Debut (1993) ;
 , chanson du groupe LMFAO extraite de l'album Sorry for Party Rocking (2011) ;
 , chanson d'Asaf Avidan extraite de l'album The Reckoning (2012).